Три кораблі ВМС Франції носили назву La Combattante («Винищувач» або «Боєць»):

 Галера, яка брала участь у рейді на Тіннмут у серпні 1690 року під час війни Аугсбурзької ліги і знищила там численні англійські судна. 
 Ескортний міноносець La Combattante (L19) військово-морських сил Вільної Франції, підтип III ескортних міноносців типу «Хант», наданий Великою Британією.
 Патрульний катер La Combattante (P730), який став прототипом для типу ракетних катерів, які будувалися у Франції на експорт, знятий з експлуатації у вересні 1996 року.
Назви військових кораблів Франції
Багатозначні терміни